Миграня́н () — армянская фамилия.

 Мигранян, Айк — армянский эстрадный певец.
 Мигранян, Андраник Мовсесович (род. 1949) — российский  политолог.